Abierto Mexicano TELCEL 2012 – tenisowy turniej WTA z cyklu Abierto Mexicano Telcel rozgrywany w dniach 27 lutego-3 marca 2012 roku w Acapulco na kortach ziemnych o puli nagród 220 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 Drabinka singla
 Drabinka debla

2012 w tenisie ziemnym
2012
2012 w Meksyku